Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1982 (offiziell: 1982 Asian Championship for Women), die neunte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 28. April und 5. Mai 1982 in Tokio, Japan, statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Südkoreanische Basketballnationalmannschaft, die ungeschlagen zum siebten Mal, zum dritten Mal in Folge, die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Zunächst wurden in einer Vorrunde die Teilnehmer für die spätere Finalrunde ermittelt. Die Mannschaften wurden in der Vorrunde zunächst in Gruppen zu je drei Mannschaften eingeteilt. Dort spielte jede Mannschaft gegen die andere Mannschaften der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass pro Mannschaft zwei Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in die Finalrunde ein, wohingegen die anderen Mannschaften in eine Platzierungsrunde einzogen. Sowohl in der Final- wie auch in der Platzierungsrunde wurde das Ergebnis gegen den Gegner aus der eigenen Vorrundengruppe mit hinzugezählt. Gespielt wurde wie auch in der Vorrunde in Form einer Gruppenphase. Die Mannschaft mit den meisten Punkten der Finalrunde wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1982.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierung 

Die ersten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 1983 in Brasilien.

Weblinks 
 1982 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1982
Basketballwettbewerb in Japan
Basketballveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Shibuya
Frauenbasketballwettbewerb